Exit Planet Dust — дебютный альбом британского электронного дуэта The Chemical Brothers, выпущенный в Соединённом Королевстве 26 июня 1995 года и в США 15 августа 1995 года).
Песня Song To The Siren — официально первая песня The Chemical Brothers.

Об альбоме
Название «Exit Planet Dust» — это ссылка на изменение названия от их первоначального «The Dust Brothers».

В 2004 году альбом был выпущен вместе с альбомом Dig Your Own Hole (1997) в ограниченном издании, как часть EMI’s «2CD Originals» collection.

Список композиций 
 Leave Home 5:32
 In Dust We Trust 5:17
 Song To The Siren 3:16
 Three Little Birdies Down Beats 5:38
 Fuck Up Beats 1:25
 Chemical Beats 4:50
 Chico`s Groove 4:48
 One Too Many Mornings 4:13
 Life Is Sweet 6:33
 Playground For A Wedgeless Firm 2:31
 Alive Alone 5:16

Ссылки 
 Exit Planet Dust на discogs.com

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы The Chemical Brothers
Альбомы Virgin Records